Alon steht für:

 ALON, der Handelsname von Aluminiumoxynitrid
 Alon Israel Oil Company, israelisches Mineralölunternehmen
 Alon (Myanmar), Ort nördlich von Monywa am Chindwin-Fluss in Zentral-Myanmar
 okzitanischer Name von Allons (Lot-et-Garonne), französische Gemeinde

Alon ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Alon (1945–2018), israelischer Fechter
 Eli Alon (* 1945), israelischer Anästhesiologe
 Gedaliah Alon (1901–1950), israelischer Historiker, Israelpreisträger
 Nir Alon (* 1964), israelischer Installationskünstler
 Noga Alon (* 1956), israelischer Mathematiker
 Roy Alon (1942–2006), britischer Stuntman und Schauspieler
 Uri Alon (* 1969), israelischer Physiker und Biologe

Siehe auch:
 Allon